Českobrodská může znamenat:
název ulice v různých městech a obcích České republiky
 Českobrodská (Praha): je s přibližně 10,55 km jedna z nejdelších v Praze, vede ze Žižkova přes několik dalších městských částí až do Běchovic.
 Českobrodská (Český Brod): je ulice ve vesnici Štolmíř, která je součástí města Český Brod, okres Kolín, Středočeský kraj.
 Českobrodská (Doubravčice): je ulice v obci Doubravčice, okres Kolín, Středočeský kraj.
 Českobrodská (Kostelec nad Černými Lesy): je ulice ve městě Kostelec nad Černými lesy, v okrese Praha-východ, Středočeský kraj.
 Českobrodská (Kozojedy): je ulice v obci Kozojedy, v okrese Praha-východ, Středočeský kraj.
 Českobrodská (Mukařov): je ulice ve vesnici Žernovka, která je součástí obce Mukařov, v okrese Praha-východ, Středočeský kraj.
 Českobrodská (Poříčany): je ulice v obci Poříčany, okres Kolín, Středočeský kraj.

jiné významy
 Českobrodská: zastávka autobusu v Praze, u křitovatky ulic Českobrodská (Praha) a Průmyslová (Praha).

Rozcestníky - místopisné jméno